Кедр європейський — хвойне вічнозелене дерево родини соснових
 Кедр європейський — ботанічна пам'ятка природи, Білотисянське лісництво
 Кедр європейський — ботанічна пам'ятка природи, Діловецьке лісництво
 Кедр європейський — ботанічна пам'ятка природи, Станіславське лісництво
 Кедр європейський — ботанічна пам'ятка природи, Чернівці, вул. Стрийська
 Кедр європейський — ботанічна пам'ятка природи, Чернівці, вул. Аксенина

Див. також 
 Сосна кедрова європейська (пам'ятка природи)